George Kemeny puede referirse a:

  John George Kemeny, informático húngaro.
  George Kemeny Letay, empresario húngaro.